Chorwacja wystawia reprezentację kobiet na mistrzostwa Europy w curlingu od 2005, do 2009 grała w grupie B, od 2010 w grupie C. Łącznie w reprezentacji wystąpiło 19 zawodniczek.

Wyniki

Reprezentacja

Mecze 

Curling w Chorwacji
Chorwacja, kobiety
Curling